HMDS steht als Abkürzung für zwei unterschiedliche Chemikalien:
 Hexamethyldisilazan
 Hexamethyldisiloxan

Abkürzung